Дружина:
 Дружина — княжеское войско.
 Дружина — польский дворянский герб.
 Дружина — формирование в ополчении Российской империи, по количеству личного состава равное батальону регулярной армии.
 Дружина (дружина) — формирование в вооружённых силах Болгарии в 1880—1940 годах.
 Дружина (Drużyna) — отделение в вооружённых силах Польши.
 Дружина — в 1990-е годы: преступная группа, занимавшаяся рэкетом.
 «Дружина» — 1-я русская национальная бригада СС в 1942—1943 годах.
 «Дружина» — российский фэнтезийный псевдоисторический телесериал 2015 года.
 Боевая дружина — группа боевиков-революционеров во время революции 1905—1907 годов в России.
 Добровольная народная дружина (ДНД) — в СССР: группа граждан, направленных в помощь милиции.
 Пионерская дружина — первичная пионерская организация.

 Дружина - советский сорт яровой пшеницы (создан в 1983 году Краснодарским НИИ сельского хозяйства)

Топоним 
 Дружина — посёлок в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Дружина — село в Абыйском улусе Якутии.

Примечания